Шитово — топоним:

Казахстана 
 Шитово —  озеро в Жамбылском районе Северо-Казахстанской области.

Россия 
 Шитово — деревня в Мосальском районе Калужской области.
 Шитово — деревня в Белохолуницком районе Кировской области.
 Шитово — деревня в Сокольском районе Нижегородской области.
 Шитово — деревня в Уренском районе Нижегородской области.
 Шитово — деревня в Вышневолоцком районе Тверской области.